Соревнования по бадминтону на летних Олимпийских играх 2020 прошли с 24 июля по 2 августа 2021 года. Были разыграны 5 комплектов наград. В соревнованиях приняли участие 172 спортсмена из 50 стран.

Расписание 

У = утренний сеанс, Д = дневной сеанс, В = вечерний сеанс

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Место проведения

Квалификация

Ссылки 
 Бадминтон на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года